Сориа́но, Сорья́но (, ) — испанская и итальянская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Сориано, Альберто (1915—1981) — аргентинский и уругвайский композитор, музыковед и фольклорист.
 Сориано, Альберто (1920—1998) — аргентинский ботаник и агроном.
 Сориано, Альфонсо (род. 1976) — бейсболист из Доминиканской Республики.
 Сориано, Бруно (род. 1984) — испанский футболист.
 Сориано, Дениза (1916—2006) — французская скрипачка.
 Сориано, Роберто (род. 1991) — итальянский футболист, полузащитник.
 Сориано, Фернандо (род. 1979) — испанский футболист, полузащитник.
 Сориано, Хонатан (род. 1985) — испанский футболист.
 
 Сориано, Элия (род. 1989) — итальянский футболист немецкого происхождения.
 Составные фамилии

Топоним 
 Сорьяно — город на юго-западе Уругвая, на территории департамента Сорьяно.
 Сорьяно — один из департаментов Уругвая.
 Сориано-Калабро — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия.
 Сориано-нель-Чимино — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио.

См. также